«Trueno: BZRP Freestyle Sessions, Vol. 6» es una canción del productor argentino Bizarrap y el rapero argentino Trueno perteneciente a las Freestyle Sessions del productor argentino. Fue lanzado el 27 de junio de 2019 a través de Dale Play Records.

La canción cuenta actualmente con más de 225 millones de reproducciones a través de YouTube.

Video Musical 
El vídeo musical está compuesto por el intérprete de la canción Trueno filmada por 3 cámaras de cada ángulo, mientras el productor Bizarrap está atrás moviéndose mientras Trueno la interpreta.

Referencias 

6
Canciones de Trueno
Trueno (rapero)